česti naziv za Slavoluk Sergijevaca, antički rimski slavoluk u Puli 
 Zlatna vrata (Split), jedan od ulaza u Dioklecijanovu palaču, u Splitu
 Zlatna vrata Pule, nagrada publike na Festivalu igranog filma u Puli
 Zlatna vrata u Vladimiru, UNESCO-ova Svjetska baština u Rusiji.
 Kinoteka Zlatna vrata u Splitu